Orlu est un toponyme qui peut désigner les communes suivantes :

 Orlu, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Orlu, commune française du département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire ;
 Orlu, commune de l'état d'Imo au Nigeria.